Соревнования по бегу на 400 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 28, 29 августа и 1 сентября.

Призёры

Финальный забег

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике